Вербник — название населённых пунктов.

Россия 
 Вербник — село в Хотынецком районе Орловской области.
 Вербник — деревня в Шаблыкинском районе Орловской области.